Сексенбаев — тюркоязычная фамилия (женская форма Сексенбаева) и топоним.
 Сексенбаев, Берикказы Толеубекович (род. 1967) — советский и казахстанский спортсмен (хоккей на траве).
 Сексенбаев — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.